Triphos è il nome comune di due fosfine tridentate usate nella chimica organometallica:
Bis-(2-difenilfosfinoetil)-fenilfosfina 
1,1,1-tris(difenilfosfinometil)etano